Ру́перт Ки́ган (, 26 февраля 1955 года, Уэстклифф-он-Си, Эссекс) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победитель британского чемпионата Формулы-1 1979 года.

Биография 
Сын владельца авиакомпании «BKS Air Transport» Майкла Кигана. В 1974 году выступал в британской «Формуле-Форд», на следующий год перешёл в британскую Формулу-3, где в 1976 году выиграл чемпионат BARC и стал вторым в чемпионате «Формулы-3» «Шеллспорт». В 1977 году дебютировал в чемпионате мира Формулы-1, выступая за команду Hesketh, в следующем году () перешёл в команду Surtees. Не набрав в 25 Гран-при ни одного очка, в 1979 году Киган ушёл в британский чемпионат Формулы-1 «Аврора», где на автомобиле «Arrows A1» в первый же год стал чемпионом, одержав пять побед.

В 1980 году вернулся в чемпионат мира Формулы-1, но в 12 стартах в 1980 и  годах вновь не набрал ни одного очка и пять раз не прошёл квалификацию. В 1983 году перешёл в чемпионат мира спортивных автомобилей, занял пятое место в гонке «24 часа Ле-Мана», выступая на автомобиле «Порше 956». В 1985 году принял участие в трёх гонках чемпионата CART, после чего завершил гоночную карьеру и лишь изредка появлялся на старте, в частности, стартовал в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 года. В настоящее время проживает в США.

Результаты гонок в Формуле-1

Результаты выступлений в чемпионате мира 

|-
!
! Hesketh
! Hesketh 308E
! Cosworth
! 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Surtees
! Surtees TS19
! Cosworth
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
! Surtees TS20
! Cosworth
|
|
|
|
|
|

|
|-
!
! RAM
! Williams FW07
! Cosworth
! 

|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| March
!rowspan=2| March 821
!rowspan=2| Cosworth
! 

|
|
|

|-
! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|}

Ссылки 
 Биография на grandprix.com 
 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hesketh
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты CART ChampCar